Campeonato Uruguayo de Fútbol 1996 puede referirse a:

 el campeonato 1996 de la Primera División;
 el campeonato 1996 de la Segunda División;
 el campeonato 1996 de la División de Aficionados.